Mr. Fix-It – film del 1912 diretto da Mack Sennett
 Ci penso io! (Mr. Fix-It) – film del 1918 diretto da Allan Dwan
 Mr. Fix It – film del 2006 diretto da Darin Ferriola